

Patronyme 

 Jean-Sébastien Busque, animateur et scénariste de télévision franco-ontarien ;
 Paul Busque (1960-), homme politique québécois ;
 Samuel Busque, producteur musical et guitariste du groupe québécois Noir Silence
 Yvan Busque (1983-), joueur canadien de hockey sur glace.

Toponymes 

 Busque, commune française du département du Tarn.